Ballon (Sarthe) – francuska gmina w regionie Kraj Loary
 Ballon (Charente-Maritime) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes